De Serie A 2012/13 was het 110e voetbalkampioenschap in Italië en het 82ste seizoen van de Serie A. De gepromoveerde teams uit de Serie B 2011/12 waren Pescara Calcio, Torino FC en UC Sampdoria. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 1003 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,64 doelpunt per wedstrijd.

Cagliari en Chievo Verona waren een van de eerste clubs die dit seizoen hun trainer de wacht aanzegden. Bij Cagliari, de enige club die begin oktober zonder overwinning was, werd Massimo Ficcadenti op 2 oktober ontslagen en opgevolgd door Ivo Pulga. Chievo, dat slechts een van zijn eerste zes duels won, zette Domenico Di Carlo aan de dijk. Hij werd door Eugenio Corini vervangen.

Teams 
De volgende teams speelden in de Serie A tijdens het seizoen 2012/13.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte voor de 29ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Nederlanders 
Het betreft hier de Nederlanders die minuten hebben gemaakt in het seizoen 2012/13 in de Serie A. 

(*) Emanuelson werd tijdens de wintertransferperiode uitgeleend aan het Engelse Fulham

(**) Sneijder werd tijdens de wintertransferperiode verkocht aan het Turkse Galatasaray SK

Belgen 
Het betreft hier de Belgen die speelminuten hebben gemaakt in het seizoen 2012/13 in de Serie A. 

(*) Menga is pas sinds januari 2013 actief in de Serie A. Hij werd uitgeleend door Lierse SK.

Records
Eerste doelpunt van het seizoen: Maicosuel voor Udinese tegen Fiorentina (25 augustus 2012)
Snelste doelpunt van het seizoen: 18 seconden Arturo Vidal voor Juventus tegen Internazionale (3 november 2012)
Laatste doelpunt van het seizoen: 90+5 minuten Panagiotis Kone voor Bologna tegen Catania (30 September 2012)/
Josip Iličić voor Palermo tegen Catania (21 april 2013)
Grootste winnende marge: 6 doelpunt Sampdoria 6-0 Pescara (27 januari 2013)/Lazio 6-0 Bologna (5 mei 2013)
Grootste uitslag: 8 doelpunt - Torino 3-5 Napoli (30 maart 2013)
Meeste doelpunten gescoord door een enkel team: 6 doelpunten Pescara 1-6 Juventus (10 november 2012)/
Sampdoria 6-0 Pescara (27 januari 2013)/
Lazio 6-0 Bologna (5 mei 2013)
Meeste doelpunten gescoord door een verliezend team: 3 doelpunten
Cagliari 4-3 Torino (24 februari 2013)/Torino 3-5 Napoli (30 maart 2013)/Internazionale 3-4 Atalanta (7 april 2013)
/Fiorentina 4-3 Torino (21 april 2013)
De meeste gele kaarten (club): 111 - Atalanta
De meeste gele kaarten (speler): 16 - Daniele Conti (Cagliari)
Meeste rode kaarten (club): 13 - Atalanta
Meeste rode kaarten (speler): 2 - Davide Astori (Cagliari)/ Kevin-Prince Boateng (Milan)
/ Carlos Carmona (Atalanta)/ Andrea Costa (Sampdoria)/ Danilo (Udinese)
/ Felipe (Siena)/ Daniele Gastaldello (Sampdoria)/ Kamil Glik (Torino)/ Thomas Heurtaux (Udinese)
/Federico Peluso (Atalanta)/ Luca Rossettini (Cagliari)/ Vladimír Weiss (Pescara)
Minste aantal gele kaarten (club): 77 - Juventus

Zie ook
Serie B 2012/13
Coppa Italia 2012/13
Supercoppa 2012
Italiaans voetbalelftal in 2012
Italiaans voetbalelftal in 2013
Internazionale in het seizoen 2012/13
AC Milan in het seizoen 2012/13
ACF Fiorentina in het seizoen 2012/13

Competitievoetbal 2012/13
Italiaans voetbalseizoen